Candes-Saint-Martin
Emmanuel Candès